Gondwanamyces är ett släkte av svampar. Gondwanamyces ingår i familjen Ceratocystidaceae, ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gondwanamyces